Richard Frank Gamble, dit Dick Gamble (né le  à Moncton dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada et mort le  à Rochester (État de New York)), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière
Bien qu'ayant joué 195 matchs en Ligue nationale de hockey où il remporta la coupe Stanley en 1953 avec les Canadiens de Montréal, Dick Gamble a effectué l'essentiel de sa carrière dans la Ligue américaine de hockey.

En 1965, il participa à la première conquête de la coupe Calder des Americans de Rochester. L'année suivante fut sa saison la plus accomplie : en plus de récolter une deuxième coupe Calder consécutive, il remporta les trophées Les-Cunningham et John-B.-Sollenberger. En 1968, il remporta sa troisième coupe Calder.

Il devint entraîneur-joueur des Amerks pour les saisons 1968-69 et 1969-70. Après sa retraite sportive en 1970, il continua d'entraîner l'équipe au début de la saison 1970-71 avant d'être remercié.

En 2007, il fut honoré par la LAH qui l'intronisa à son temple de la renommée.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1944-1945 ||Bruins de Moncton || NBJHL || 3 || 3 || 1 || 4 || 2 || 10 || 25 || 9 || 34 || 2 
|- 
|1945-1946 || Bruins de Moncton || NBJHL || 3 || 1 || 0 || 1 || 7 || 3 || 6 || 3 || 9 || 2 
|-
|1945-1946 ||Pontiacs de Saint-John || Coupe Mémorial || - || - || - || - || - || 4 || 8 || 3 || 11 || 0  
|- 
|1945-1946 || St-Mary's de Halifax || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
|1946-1947 ||Generals d'Oshawa || AHO ||24||15||20||35||24||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1947-1948 ||Generals d'Oshawa ||AHO ||34||31||16||47||21||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1949-1950 ||As de Québec ||QSHL ||56||20||25||45||18||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1950-1951 ||As de Québec ||QSHL ||57||46||34||80||44||19||10||8||18||14
|-
|1950-1951|| Canadiens de Montréal ||LNH ||1||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1951-1952||Canadiens de Montréal ||LNH||64||23||17||40||8||7||0||2||2||0
|-
|1952-1953||Canadiens de Montréal ||LNH||69||11||13||24||26||5||1||0||1||2
|- 
|1953-1954 ||Royals de Montréal||QHL ||32||20||25||45||49||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1953-1954||Canadiens de Montréal ||LNH||32||4||8||12||18||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1954-1955 ||Bisons de Buffalo||LAH ||45||38||21||59||26||10||4||4||8||6
|-
| rowspan="2"|1954-1955|| Black Hawks de Chicago ||LNH||14||2||0||2||6||  ||  ||  ||  ||  
|- 
||Canadiens de Montréal ||LNH||  ||  ||  ||  ||-- ||2||0||0||0||2
|-
|1955-1956 ||As de Québec ||QHL ||52||23||24||47||45||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1955-1956||Canadiens de Montréal ||LNH||12||0||3||3||8||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1956-1957 ||As de Québec ||QHL ||63||35||14||49||28||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1957-1958 ||Bisons de Buffalo||LAH ||70||32||22||54||32||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1958-1959 ||Bisons de Buffalo ||LAH ||70||31||30||61||24||11||2||2||4||14
|- 
|1959-1960 ||Bisons de Buffalo ||LAH ||72||27||50||77||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1960-1961 ||Bisons de Buffalo||LAH ||72||40||36||76||18||4||2||0||2||6
|- 
|1961-1962 || Americans de Rochester ||LAH ||66||39||29||68||32||2||0||2||2||0
|-
|1962-1963 ||Americans de Rochester ||LAH ||70||35||22||57||16||2||0||1||1||0
|- 
|1963-1964 ||Americans de Rochester ||LAH ||72||34||34||68||4||2||0||0||0||0
|-
|1964-1965 ||Americans de Rochester ||LAH ||70||48||29||77||16||10||5||8||13||6
|- 
|1965-1966 ||Americans de Rochester ||LAH ||71||47||51||98||22||12||2||9||11||16
|-
|1965-1966|| Maple Leafs de Toronto ||LNH||2||1||0||1||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1966-1967 ||Americans de Rochester ||LAH ||72||46||37||83||22||13||4||2||6||8
|-
|1966-1967||Maple Leafs de Toronto ||LNH||1||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1967-1968 ||Americans de Rochester ||LAH ||67||20||22||42||18||11||1||1||2||8
|-
|1968-1969 ||Americans de Rochester ||LAH ||74||30||37||67||37||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1969-1970 ||Americans de Rochester ||LAH ||7||1||4||5||6||  ||  ||  ||  ||  

|195||41||41||82||66||14||1||2||3||4

|898||468||424||892||295||77||20||29||49||64

Références

Lien externe
Sa bio sur le site du temple de la renommée de la LAH

Naissance en novembre 1928
Naissance à Moncton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des As de Québec
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Americans de Rochester
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 89 ans
Décès à Rochester (New York)
Décès en mars 2018